Räikkönen peut désigner :

Patronyme 

 Kimi Räikkönen (1979-), pilote automobile finlandais ;
 Ville Räikkönen (1979-), biathlète finlandais.
Patronyme finnois